Kowaniec – dzielnica Nowego Targu
 Kowaniec – gorczański potok
 Mały Kowaniec – dopływ Kowańca
 Wielki Kowaniec – dopływ Kowańca